A 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí versenyeit január 14-e és 21-e között rendezték Innsbruckban. Összesen 9 versenyszámban avattak ifjúsági olimpiai bajnokot.

Éremtáblázat 
(A táblázatokban a rendező ország sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Fiú

Lány

Vegyes

Naptár

Részt vevő nemzetek 
A versenyeken 64 nemzet 122 sportolója vett részt.

Jegyzetek

További információk 
 Alpesisí a 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon

Sportágak a 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
2012